Sabotage, het opzettelijk verstoren of vernietigen van vijandelijke infrastructuur
 Sabotage (nummer), een nummer van de Amerikaanse hiphopgroep Beastie Boys
 Sabotage (film), een Britse suspensefilm uit 1936, geregisseerd door Alfred Hitchcock
 Sabotage (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
 Sabotage (2014), film met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol